Le Republičke lige 1987-1988 (Leghe repubblicane 1987-1988) furono la 42ª edizione della terza divisione jugoslava.

Questa fu l'ultima edizione delle 8 leghe repubblicane, dalla stagione successiva ci furono le 4 Međurepubličke lige (Leghe inter-repubblicane).

Data la riforma dei campionati, vennero promosse in Druga Liga 1988-1989 solo due compagini.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1988-1989 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Croazia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1988-1989 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1988-1989 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1988-1989 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 
La vincitrice (ed ammessa agli spareggi) fu lo .

Altre squadre ammesse alla Treća Liga 1988-1989:
 
 
 
 
 
 
 
 
 PKV Yumko Vranje
 
 Kristal Zaječar

Kosovo 
La vincitrice (ed ammessa agli spareggi) fu il .

Altra squadra ammessa alla Treća Liga 1988-1989:

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1988-1989 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Macedonia 
La vincitrice (e promossa in Druga Liga 1988-1989 dopo gli spareggi) fu il .

Altre squadre ammesse alla Treća Liga 1988-1989:

Spareggi 
Le vincitrici delle 8 Leghe repubblicane si sfidarono per due posti nella Druga Liga 1988-1989 a girone unico.

| colspan="5" style="background-color:#FFFF90" align=center| GRUPPO OVEST
|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Semifinali

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Finale

|-
| colspan="5" style="background-color:#FFFF90" align=center| GRUPPO EST
|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Semifinali

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Finale

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1987-1988
Druga Liga 1987-1988
Kup Maršala Tita 1987-1988

Collegamenti esterni 
  Stagione 1987-1988 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1987-1988 su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava